Voertuigen
 Ford Transit, een bestelwagen van het merk Ford
 Ford Transit Connect, een compacte bestelwagen van Ford
 Jonckheere Transit, een stads- en streekbus van fabrikant Jonckheere

Films
 Transit (1979), een Israëlische dramafilm uit 1979
 Transit (1991), een Franse film uit 1991
 Transit (1992), een Nederlandse film van Eddy Terstall uit 1992
 Transit (2005), een Britse dramafilm uit 2005
 Transit (2006), een Russische oorlogsfilm uit 2006
 Transit (2012), een Amerikaanse thrillerfilm uit 2012
 Transit (2013), een Filipijnse dramafilm uit 2013
 Transit (2018), een Duits-Franse film uit 2018

Overige
 Transit (boek), een novelle van Hella Haasse
 Transit (lettertype)
 Transit (navigatiesysteem), het eerste operationele satellietnavigatiesysteem
 Transit (band), een Amerikaanse emo band
 Transit (Claudia Kölgen), een installatie van Claudia Kölgen
 Transit (galerie)

Zie ook 
 Overgang (astronomie)